Kane County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Kane County, Illinois 
 Kane County, Utah